

Cinema 
 Angels – film del 1976 diretto da Spencer Compton
 Angels (Angels in the Outfield) – film del 1994 diretto da William Dear
 Angels (Dying to Live) – film del 1999 diretto da Rob Hedden
 Angels – film del 2014 diretto da Jean Markose

Musica 
 Angels – singolo di Amy Grant del 1984, dall'album Straight Ahead
 Angels – singolo di Robbie Williams del 1997, dall'album Life thru a Lens
 Angels – singolo dei The Tea Party del 2002, dall'album The Interzone Mantras
 Angels – singolo dei Within Temptation del 2005, dall'album The Silent Force
 Angels – album dei The 69 Eyes del 2007
 Angels – singolo di P-Money del 2009
 Angels – singolo dei The xx del 2012, dall'album Coexist
 The Angels – gruppo musicale bubblegum pop statunitense 
 The Angels – gruppo musicale hard rock australiano

Sport 
 Los Angeles Angels – squadra di baseball statunitense
 Angels Pesaro – storica squadra di football americano italiana di Pesaro
 Angels Toruń – squadra di football americano polacco di Toruń

Televisione 
 Angeli in catene (Angels) – episodio della quarta stagione di Law & Order: Unità vittime speciali
 Angels - serie televisiva
 Angels, regia di Philip Saville – Film TV (1992)

Pagine correlate 
 Angelo (disambigua)
 Angela (disambigua)
 Angel
 Angeli
 The Angel
 The Angels

Altri progetti